Этот список является списком видов млекопитающих, обитающих на территории Бельгии (западная Европа).

Из 81 указанных в таблице видов 2 находятся под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым, 6 находятся в близком к угрожающему состоянии.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Списки:Бельгия
Природа Бельгии